François Caron, Nederlands koloniaal bewindsman en gouverneur
 François Caron, Nederlands predikant
 François Marie Joseph Caron, Nederlands architect